Die Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der obersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1963 mindestens 350 Bundesligaspiele absolviert haben. Derzeit verzeichnet die Liste 129 Spieler, von denen nur sieben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Mit großem Abstand ist der Peruaner Claudio Pizarro, der am 5. Februar 2016 die Grenze von 400 Spielen erreichte, nicht nur der ausländische Spieler mit den meisten Bundesligaeinsätzen, sondern zudem auch der älteste Torschütze der Fußball-Bundesliga.

Geschichte 
Der erste Spieler, der über 500 Bundesligaspiele vorweisen konnte, war Willi Neuberger. In der Saison 1984/85 löste ihn Klaus Fichtel als Rekordspieler ab. Während der Spielzeit 1988/89 setzte sich Manfred Kaltz an die Spitze der Liste. Dieser wurde 1990 von Karl-Heinz Körbel mit dessen 569. Spiel abgelöst. Körbel kam letztlich auf 602 Einsätze (alle für Eintracht Frankfurt) und ist bis heute Rekordhalter.

Charly Körbel ist seit 1990 Rekordspieler der Bundesliga. Vor ihm waren dies Manfred Kaltz (1989–90), Klaus Fichtel (1985–89), Willi Neuberger (1981–85), Josef Maier (1977–81), Wolfgang Overath (1973–1977), Peter Kaack (1972–1973), Manfred Manglitz (1968–1972) und Walter Schmidt (1967) – vor 1967 waren immer mehrere Spieler gleichauf.

Liste der Rekordspieler 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Fett gedruckte Spieler sind in der aktuellen Spielzeit aktiv, der aktuelle Verein des Spielers ist fett gedruckt, Torhüter sind kursiv dargestellt. Derzeit sind mit Manuel Neuer, Thomas Müller, Oliver Baumann, Mats Hummels, Daniel Caligiuri, Makoto Hasebe, Lars Stindl, Marco Reus und Sebastian Rudy neun aktive Spieler der aktuellen Saison 2022/23 in der Liste enthalten.

Stand: 12. März 2023

Aktive Bundesligaspieler mit den meisten Einsätzen 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Der aktuelle Verein des Spielers ist fett gedruckt, Torhüter sind kursiv dargestellt.

Stand: 12. März 2023

Top-Einsätze der aktuellen Bundesliga-Vereine 
Anmerkung: Je Mannschaft werden die drei Spieler mit den meisten Einsätzen für den Verein angezeigt. Befindet sich darunter kein Spieler aus dem aktuellen Mannschaftskader, dann wird zusätzlich der Spieler aus diesem Kader mit den meisten Einsätzen angezeigt. Spieler der aktuellen Mannschaftskader sind fett gedruckt, Torhüter sind kursiv dargestellt.

Stand: 12. März 2023

Top-Einsätze ehemaliger Vereine der 1. Bundesliga 
Anmerkung: Je Verein werden die drei Spieler mit den meisten Einsätzen angezeigt.

Stand: vor Saisonbeginn 2022/23

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der erfolgreichsten Torschützen der Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der Bundesliga
 Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Bundesliga

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Bundesliga

!Rekordspieler
Bundesliga Rekordspieler